Sicherheitsprüfung steht für:

 Sicherheitsprüfung (Kfz), eine Sicht-, Wirkungs- und Funktionsprüfung bei Nutzkraftwagen
 IT-Sicherheitsaudit, Maßnahmen zur Risiko- und Schwachstellenanalyse eines IT-Systems oder Computerprogramms
 Personensicherheitsprüfung, ein Prüfverfahren für Personen in der Schweiz
 Biologische Sicherheitsprüfung, eine Forderung der Medizinprodukte-Verordnung (Deutschland)

Siehe auch:

 Sicherheitsüberprüfungsgesetz